Referendum o državnosti Crne Gore 1992.
 Referendum o neovisnosti Crne Gore 2006.